Кремнянка — река в России, протекает в Койгородском районе Республики Коми и в Нагорском районе Кировской области. Устье реки находится в 171 км по левому берегу реки Кобра. Длина реки составляет 10 км.

Исток реки в Республике Коми близ границы с Кировской областью в 35 км к юго-западу от посёлка Кажым. Исток лежит на водоразделе Волги и Северной Двины, рядом с истоком Кремнянки находится исток реки Ком (приток Воктыма). Река течёт на юго-запад, всё течение проходит по ненаселённому лесу. Вскоре после истока перетекает в Кировскую область. Впадает в боковую старицу Кобры.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100030795
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103079
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Койгородского района
Реки Нагорского района
Притоки Кобры